Seznam mest v Avstriji.

Seznam mest po številu prebivalcev 

Avstrija